South Wales League 1897–98 var den sjette sæson i den walisiske fodboldliga South Wales League. Ligaen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Rogerstone FC, som dermed vandt ligaen for anden gang – første gang var i sæsonen 1893-94.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – South Wales League Tables 1897-98 
 Welsh Football Data Archive - South Wales League History

Noter 

Sæsoner i South Wales League
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898